Der Kanton Avesnes-le-Comte ist ein französischer Kanton im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France. Sein Hauptort ist Avesnes-le-Comte. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Jean-Pierre Defontaine.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 108 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Avesnes-le-Comte aus den 31 Gemeinden Avesnes-le-Comte, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt-le-Cauroy, Canettemont, Coullemont, Couturelle, Denier, Estrée-Wamin, Givenchy-le-Noble, Grand-Rullecourt, Hauteville, Houvin-Houvigneul, Ivergny, Lattre-Saint-Quentin, Liencourt, Lignereuil, Magnicourt-sur-Canche, Manin, Noyellette, Noyelle-Vion, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Sars-le-Bois, Saulty, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger und Warluzel. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 177,45 km2.

Avesneslecomte